Water
 H2O (tijdschrift), een Nederlands vakblad over watervoorziening en waterbeheer
 H2O (band), een Amerikaans punkband
 H2O (album), een album van deze band
 H2O (film)
 H2O: Just Add Water, een televisiereeks

{{DISPLAYTITLE:H2O}}